«Лада» — российский женский футбольный клуб из Тольятти. Образован в 1987 году.

История 
 1987 — май 1990 — «Торпедо»
 май 1990—2009 — «Лада»

С 1994 года клуб выступал в высшем дивизионе Чемпионата России. В 2004 году тольяттинкам удалось сделать «золотой дубль», победив в чемпионате и кубке страны. Через три года по финансовым причинам клуб вынужден был добровольно просить перевода во второй дивизион. В 2008 году «Лада» вернулась в высший дивизион. В 2009 клуб из-за тяжелой финансовой ситуации снялся с чемпионата и в розыгрыше 2010 года не участвовал.

Позднее участвовал в региональных соревнованиях как СДЮСШОР № 12 «Лада».

Достижения 
 Чемпион России: 2004
 Серебряный призёр чемпионата России: 2002, 2003, 2005
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1996
 Трёхкратный обладатель Кубка России: 2002, 2003, 2004
 Обладатель Итальянского женского кубка: 2005
 Участник Кубка УЕФА: 2005/06

Результаты выступлений

Выступления в Кубке УЕФА среди женщин

Тренеры 
 Михаил Рыжиков и Олег Тишин (~1990)
 Назаров, Игорь Дмитриевич (1992—1998)
 Григорян, Александр Витальевич (2002—2005)
 Вебер, Эдуард Петрович (2006)
 Галлиулов, Азгат Ахметович (2007—2009)
 Мальчикова, Наталья Александровна (~2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 На сайте российского женского футбола

Женские футбольные клубы России
ЖФК «Лада»